Alkmaión jelenheti:
Alkmaión (Megaklész apja)
Alkmaión (athéni arkhón)
Alkmaión (Megaklész fia)
Alkmaión (filozófus)
Alkmaión (Amphiaraosz fia)